Cardenal Mendoza puede referirse a

 Pedro González de Mendoza, el Gran Cardenal de España (1428-1495, hijo del I marqués de Santillana), obispo de Calahorra y la Calzada (1453-1467), de Sigüenza (1468-1495), de Osma (1482), administrador apostólico de Sevilla (1474-1482), arzobispo de Toledo desde 1482, cardenal presbítero desde 1473, del título de la Santa Cruz de Jerusalén.
 Diego Hurtado de Mendoza y Quiñones (1444-1502, hijo del I conde de Tendilla), obispo de Palencia (1471–1485), arzobispo de Sevilla desde 1485, patriarca de Alejandría y cardenal presbítero desde 1500, del título de Santa Sabina.
 Íñigo López de Mendoza y Zúñiga (1489-1535, de varonía Zúñiga, hijo del II conde de Miranda del Castañar), obispo de Coria en 1528, de Burgos desde 1529, cardenal diácono desde 1530, del título de San Nicolás in Carcere.
 Francisco de Mendoza y Bobadilla (1508-1566, hijo del I marqués de Cañete), obispo de Coria (1533-1550) y de Burgos (1550-1566) y electo arzobispo de Valencia, cardenal presbítero desde 1544, del título de Santa María in Ara Cœli, después (1550) de San Eusebio. Autor del Tizón de la nobleza.
 Álvaro de Mendoza Caamaño y Sotomayor (1671-1761, hijo del II marqués de Villagarcía), patriarca de las Indias desde 1733; arzobispo titular de Farsalo y abad de Alcalá la Real desde 1734, cardenal electo desde 1747, sin título.